Манчар (Індія) — містечко в Індії, штат Махараштра, округ Пуне.
 Манчар (озеро) — озеро в Пакистані, округ Джамшоро, провінція Синд.